De elementen van de vanadiumgroep (IUPAC-groepsnummer 5, vroeger bekend als Vb) uit het periodiek systeem kunnen meerdere oxidatiegetallen aannemen. Hoewel +5 de meest voorkomende is, komen ook +2 en +3 regelmatig voor. Vanadium komt ook als +4 voor. De algemene elektronenconfiguratie van elementen in deze groep is nd3(n+1)s2. Niobium is met nd4(n+1)s1 echter een buitenbeentje. 

De elementen uit de vanadiumgroep zijn in het periodiek systeem hieronder gekleurd.

Vanadiumgroep
Metaal